Donington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Donington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)